HMCS „Qu'Appelle” (H69) był niszczycielem brytyjskiego typu F. Wcześniej nosił nazwę HMS „Foxhound” (H69). W służbie kanadyjskiej w czasie II wojny światowej.
 HMCS „Qu'Appelle” (DDE 264) był niszczycielem eskortowym typu Mackenzie. W służbie kanadyjskiej w czasie zimnej wojny.
 CSTC HMCS Qu'Appelle – centrum szkoleniowe (Cadet Summer Training Centre). Prowadzone przez Royal Canadian Sea Cadets w latach 1993-2004.

Bibliografia 
 

Qu'Appelle